Первая лига 1930 () — 1-й сезон чемпионата Албании с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1930
Футбол в Европе в 1930 году
1930 год в Албании